Салта́новка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Салтановка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Салтановка — упразднённая деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Салтановка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Салтановка — село в Навлинском районе Брянской области.

См. также 
 Солтановка